Jablunka (bedeutet auf Russisch und Ukrainisch und in ähnlicher Schreibweise auch in vielen anderen slawischen Sprachen in etwa junges Apfelbäumchen) ist der Name mehrerer Orte:

in Tschechien:
 deutscher Name des Dorfes Jablůnka

in der Ukraine (ukrainisch Яблунька):
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Jablunka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Jablunka (Sarny)
 zwei Dörfer in der Oblast Lwiw, Rajon Turka, siehe Werchnja Jablunka (Oberes Apfelbäumchen) und Nyschnja Jablunka (Unteres Apfelbäumchen)

Jablunka bezeichnet außerdem:
 (1942) Jablunka, nach dem tschechischen Dorf benannter Asteroid
 Jablunka (Stryj), linker Nebenfluss des Stryj in der Ukraine

Siehe auch:
 Jablonka (slowakische Schreibweise)
 Jabłonka (polnische Schreibweise)